Анна Горячева:
* Горячева, Анна Алексеевна (род. 1986) — российская футболистка.
 Горячева, Анна Павловна — прототип Аннушки из романа «Мастер и Маргарита» и других произведений М. А. Булгакова.